Esta é uma lista que contém as 10 emissoras afiliadas que retransmitem a programação da Rede SomZoom Sat, uma rede de rádio brasileira. Sua cabeça de rede fica em Fortaleza, localizada no bairro Passaré. Desde sua estreia, em 1997, a emissora nunca conseguiu uma concessão própria na capital, operando por meio de parcerias e arrendamentos. O grupo afirmou existir emissoras piratas que retransmitiam a programação da SomZoom Sat. Esta lista leva em conta somente as emissoras legalizadas.

Emissoras

Antigas afiliadas

Alagoas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Maranhão

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

São Paulo

Sergipe

Tocantins 

SomZoom Sat